Geografia: el nom oficial francès de la ciutat de Carcassona, al Llenguadoc; vegeu Carcassona.
 Jocs: un joc de tauler, el nom del qual està basat en la ciutat llenguadociana; vegeu Carcassonne (joc)